Ofensa, ofender, ofensor u ofendido puede referirse a:
 Humillación
 Insulto
 Injuria
 Daño, maltrato
 Delito, falta
 Blasfemia
 Libertad de expresión
 Pecado
 The Offence, película de Sidney Lumet (1972)

Enlaces externos